Während des russischen Überfalls auf die Ukraine wurden von den russischen Streitkräften im März und Juli 2022 mehrere Raketenangriffe gegen Ziele in Winnyzja in der Zentralukraine durchgeführt. Diese werden als Kriegsverbrechen gewertet.

Chronologie 
Am 6. März 2022 starteten russische Streitkräfte mehrere Raketenangriffe auf den internationalen Flughafen Winnyzja. Nach späterer Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde dieses sowie ein Teil der nahegelegenen Infrastruktur vollkommen zerstört. Satellitenbilder zeigten zwei zerstörte Gebäude sowie ein zerstörtes Flugzeug. Bei dem Angriff wurden sechs Zivilisten und vier Militärangehörige getötet sowie sechs Personen verletzt.

Am 16. März 2022 wurde der Fernsehmast von Winnyzja von einem russischen Raketenbeschuss getroffen, wodurch die Sendeanlagen der Stadt zerstört wurden.

Am 25. März 2022 starteten russische Streitkräfte einen Luftangriff auf die Kommandozentrale der ukrainischen Luftwaffe, die sich in Winnyzja befindet. Der Luftangriff bestand aus sechs Marschflugkörpern, die die Infrastruktur zu einem großen Teil zerstörten.

Siehe auch 
 Raketenschlag auf Winnyzja (Juli 2022)
 Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Dnipro

Einzelnachweise 

Russischer Überfall auf die Ukraine 2022
Konflikt 2022
Kriegsverbrechen während des russischen Überfalls auf die Ukraine
Ereignis in der Ukraine
Propaganda (Russland)
Winnyzja
Geschichte (Oblast Winnyzja)